Jméno a příjmení Jindřich Suchánek se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jindřich Suchánek (kněz) (1923–2009) – český římskokatolický kněz a papežský prelát
 Jindřich Suchánek (konstruktér) (1900–1988) – český konstruktér a výrobce potřeb pro filmové amatéry
 Jindřich Suchánek (redaktor) (* 1954) – český astronom, redaktor TV Noe a bývalý generální sekretář Sdružení Česká katolická charita